Фо́кси () — маскот (официальный талисман) украинской сети магазинов электроники и бытовой техники «Фокстрот».

История 
Лиса Фокси впервые появилась на вывеске первого магазина «Фокстрот» в Харькове в 1994 году. В то время это было простое графическое изображение, выполненное чёрным цветом на белом фоне. В 2011 году сменился фирменный стиль и талисман компании. Фокси приобрела свой фирменный оранжевый цвет. Как отмечает Дмитрий Киришин из , «лисёнок стал подобием уютно свернувшейся домашней кошки как символа комфортной покупки, уюта и беспечности».

В 2018 году Фокси больше не использовалась в наружной рекламе и других коммуникациях компании из-за ребрендингов остальных сетей магазинов электроники. В 30 магазинах были размещены простые фирменные вывески на оранжевом фоне. В 2019 году анализ «Фокстрот» показал, что у покупателей Фокси в первую очередь ассоциировалась с брендом. По словам директора по маркетингу «Фокстрот» Наталии Ставрати, «в самом звучании имени бренда заложено присутствие нашего персонажа. Поэтому в начале 2019 мы запланировали возвращение „всенародной любимицы“». Осенью компания провела редизайн и вернула свой фирменный талисман, представив ​​новую стилистику и новый логотип.

Компания «Фокстрот» использует свой талисман в цифровых медиа, таких как TikTok. Анимационный ролик «Полный Ценогрыз» с участием Фокси взорвал социальные сети и стал вирусным. В TikTok, по состоянию на февраль 2022 года, она набрала почти 4 млн просмотров. Песня «Полный Ценогрыз» начинается со слов «Была цена кругленькая / Кусь-кусь — и уже маленькая» (). Над созданием анимации работала Moonhauzen Animation Studio. На фоне популярности в июле 2020 года была выпущена часовая версия клипа. После ошеломительного успеха клипа команда «Фокстрот» решила не останавливаться на достигнутом и в октябре 2020 года выпустила клип «Хакнули цены».

Директор по маркетингу «Фокстрот» Наталия Ставрати рассказала, что Фокси изначально была представлена только своим лицом, без туловища, и в таком образе персонаж пробыл почти год. Летом 2020 года Фокси наконец-то обзавелась телом, в таком образе она впервые появилась в клипе «Полный Ценогрыз». В декабре 2020 года персонаж появилась в рекламном ролике, посвящённом Дню святителя Николая, в качестве диджея. В рекламном видеоролике во время акции «Чёрная пятница» лисичка появилась в виде оборотня, а в ролике, посвящённому Международному женскому дню, она впервые предстаёт в пяти «луках» — розовом платье, в образе подростка, бизнес-вумен и домохозяйки. Наталия Ставрати отмечает, что «Фокси — самый заметный и эмоциональный элемент трансформации бренда Фокстрот, создающий вокруг себя мощное бренд-комьюнити». Персонаж пользуется бытовой техникой и гаджетами, сидит в Интернете, поёт и танцует шаффл, предлагает своим покупателям две основные товарные линейки — бытовую технику и электронику.

В 2021 году компания «Фокстрот» вошла в топ-25 успешных маркетинговых кампаний по версии издания «». В топе отмечается, что важную роль в рекламных коммуникациях сыграла лисичка Фокси, задействованная в «большинстве креативов. <…> В целом же запуск 3D-образа даёт бренду невероятные возможности для воплощения самых смелых идей». Ассоциация ритейлеров Украины включила Фокси в список лучших реклам 2021 года в номинации «Ценогрыз года».

Примечания 

Вымышленные лисы
Персонажи-талисманы
Интернет-мемы, появившиеся в 2020 году
Мемы из кино и телевидения
Интернет-мемы Украины